Kotfin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kotfin, village de la voïvodie de Łódź
 Kotfin, village de la voïvodie de Mazovie